Виктор Петрович Бакланов (,  — 25 апреля 2018) — советский спортсмен и тренер по современному пятиборью.

Биография 

Родился 15 декабря 1933 года в Краснодаре. Окончил ГЦОЛИФК (1957), тренер-преподаватель. Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР (1980).

Начал заниматься спортом в 12 лет в Новороссийске (плавание). Был победителем первенства СССР в плавании на боку.

Поступил в Московский институт физической культуры. По его окончании в 1957 году был распределен в Краснодарскую Спортивную школу молодежи, где набрал первые группы спортсменов для занятий современным пятиборьем. Уже через два года на Кубани появился первый мастер спорта по современному пятиборью (Владимир Свистуненко), а в январе 1964 года была создана «Специализированная спортивная школа современного пятиборья». Виктором Петровичем подготовлены десятки спортсменов высокого уровня, в том числе заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион (1980) Евгений Липеев, мастера спорта международного класса Олег Шабельников, Валерий Андреев, Александр Карпенко и другие.

Женат. Супруга, Ираида Григорьевна, мастер спорта по плаванию.

У Виктора Петровича две дочки, два внука, две внучки, две правнучки и один правнук.

Источники 
 Федерация пятиборья России

Пятиборцы СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры СССР
Заслуженные тренеры СССР